Un casse-tête est un jeu de réflexion généralement solitaire. Il en existe plusieurs types, notamment le casse-tête mécanique.
 Un « casse-tête » est un type de marteau d'armes que l'on retrouve :
 Au Cameroun, voir Casse-tête (Cameroun) ;
 chez les Zoulous, voir Knobkierrie
 chez les Iroquois, voir Casse-tête (Iroquois)
 aux Fidji, voir Ula (arme)
 Casse-têtes est une chanson d'Yves Montand écrite par Gébé (fin des années 1970).
 Casse-tête est un épisode de la série télévisée Dr House (2006).

Notes et références